Ком () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Монпельє, 20 км на схід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 650 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1740,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ком на сайті французького Національного інституту географії
 Ком на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ком на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ком на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ком на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар